Koyukuk peut faire référence à :

Toponyme 

 Région de recensement de Yukon-Koyukuk, région administrative d'Alaska ;
 Koyukuk, village d'Alaska ;
 Refuge faunique national de Koyukuk.

Hydronyme 
 Koyukuk, rivière d'Alaska, affluent du Yukon.